Malik Hoggas, né le  à Martigues, est un joueur professionnel de handball français évoluant au poste d'ailier droit.

Biographie 
Formé au Châteauneuf-lès-Martigues, Malik Hoggas évolue plusieurs saisons en Nationale 1 (D3) au Châteauneuf Handball, au Martigues Handball|, au HBC Semur-en-Auxois et au Villeurbanne HBA.

En 2015, il s'expatrie pour rejoindre le club macédonien du RK Ohrid 2013 puis des clubs grecs de l'AEK Athènes et du AC Diomidis Argous ou encore du club chypriote du .

Avec l'AEK Athènes, il a atteint la finale de la Coupe d'Europe Challenge (C4) en 2018 au poste d’ailier, marquant notamment 13 buts en huitième de finale retour contre les Turcs du Göztepe SK puis il remporte le Championnat de Grèce en 2020.

Palmarès 
 Vainqueur du Championnat de Grèce : 2020
 Finaliste de Coupe d'Europe Challenge (C4) en 2018

Notes et références

Liens externes 

Handballeur français
Naissance en mai 1988
Naissance à Martigues